Anna Katarina av Brandenburg, född 26 juli 1575 i Halle, död 29 mars 1612 i Köpenhamn, var drottning av Danmark och Norge 1597–1612 i och med sitt äktenskap med kung Kristian IV av Danmark. Hon var dotter till kurfurst Joakim Fredrik av Brandenburg och dennes maka Katarina av Brandenburg-Küstrin.

Biografi 
Anna Katarina föddes i Halle, men växte upp i Wolmirstedt. Hon mötte Kristian IV för första gången 1595, under en resa han gjorde i Tyskland. Kungen blev då förtjust i Anna Katarina och man började planera bröllopet både i Danmark och i Brandenburg. Hon och hennes föräldrar närvarade vid Kristians kröning 1596. Året därpå, den 27 november 1597, gifte sig Anna Katarina med Kristian på Haderslevhus på Sønderjylland och blev därmed drottning. Hon kröntes 1598.

Inte mycket är känt om Anna Katarina som drottning, men i Danmark blev hon omtyckt för sin blygsamhet och religiositet. Hon ska inte ha haft något större politiskt inflytande. Om makarnas äktenskap var lyckligt eller inte är också okänt, men Anna Katarina åtföljde gärna Kristian på hans resor. Kungen hade dock flera älskarinnor mot slutet av deras äktenskap; känd är Kirsten Madsdatter, som var Anna Katarinas kammarjungfru.

Drottningen avled i tyfoidfeber 1612 i Köpenhamn. Trots sitt goda förhållande till lutherska kyrkan bad hon om en kalvinistisk smörjelse på dödsbädden. Hon begravdes senare i Roskilde domkyrka.

Barn 

 Fredrik (15 augusti 1599–9 september 1599)
 Kristian (1603–1647)
 Sophie (4 januari 1605–7 september 1605)
 Elisabeth (1606–1608)
 Fredrik (1609–1670), kung av Danmark och Norge 1648–1670
 Ulrik (1611–1633), furstbiskop av Schwerin 1624–1629; han var påtänkt som make till drottning Kristina av Sverige; under en förhandling blev han dock ihjälskjuten av en kroatisk ryttare

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Kvinnor
Danmarks drottningar
Födda 1575
Avlidna 1612
Norges drottningar